Nackenberg steht für

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Nackenberg (Harz) (395,2 m), im Harz nahe  Kloster Michaelstein (Blankenburg), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Nackenberg (Eggegebirge) (302,5 m), im Eggegebirge bei Reelsen (Bad Driburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Nackenberg (Hagen) (219,6 m), bei Dahl (Hagen), Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Nackenberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Niederbayern
 Am Nackenberg, Siedlung in Hannover
 Stadtteilfriedhof Nackenberg, Friedhof im Stadtteil Kleefeld von Hannover